Пинско-Туровский полк — административно-территориальная и военная единица Запорожского казачества на землях Белорусского Полесья (на юге от реки Припять) в 1657 - 1659 годах. Административным центром был город Пинск. Полковники находились преимущественно в Турове, а также Городке.

Полковники 
 Иван Якименко (Груша) — 1657
 Самойло Богданович-Зарудный 
 Василий Дворецкий 
 Константин Выговский — 1658

Источники 
 www.vgd.ru  

История Белоруссии